Ло́дердейл ():

 Лодердейл, Джеймс (1759—1839) — шотландский экономист и политик
 Лодердейл (город, Миннесота)

См. также 
 Форт-Лодердейл